Die Scottish Football League Division Two wurde 1935/36 zum 37. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 37. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1935/36 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Falkirk, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC St. Mirren den Aufstieg in die Division One sicherte.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1935/36 bei statto.com

Fußballsaison 1935/36
1935 36